Xeris puede significar lo siguiente:

Xeris (insecto), un género de avispa Siricidae;
Xeris un sinónimo de Iris (planta).